ТЭ:
 Топливный элемент
 Техническая энциклопедия
 Паровозы серии ТЭ
 ТЭ — температура эксплуатации. Примеры: максимальная температура эксплуатации полипропиленовой трубы, максимальная температура эксплуатации силиконового герметика.